Brouwerij Dupont (Tourpes), een brouwerij te Tourpes
Brouwerij Dupont (Gent), een voormalige brouwerij te Gent actief tot 1926